Ludd kan syfta på:

 Ludd – lösa sammansättningar av bland annat textilfibrer, exempelvis navelludd och fickludd
 Ludd (förening) – en datorförening i Luleå
 Ludd – utstående "oordnade" fiberändar som framställs genom ruggning (textil)
 Ludd – ett av namnen på den bibliska staden Lod (stad)

Se även
 Lludd – en figur i keltisk mytologi